Ipotești se poate referi la:
 Ipotești, Botoșani
 Ipotești, Olt
 Ipotești, Suceava